Normaal Amsterdams Peil, de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd
 Nationale Autopas, een onafhankelijke instantie in Nederland waar de kilometertellerstandhistorie van een auto op zo veel mogelijk momenten wordt vastgelegd
 Network Access Protection
 National Awami Party, een politieke partij in Pakistan
 Nederlandse Academie voor Psychotherapie
 Non-agressiepact
 Nieuw Amsterdams Peil (nieuwswebsite), een nieuwswebsite voor Amsterdammers (napnieuws.nl)
 Non-agressieprincipe
 NAPS of NAP Suriname, Nationaal Albino's Platform Suriname, een Surinaamse belangenorganisatie